

Localidades

Loubens (Ariège)
Loubens (Gironde)

Desambiguações de topônimos